Ndowes o benga, poble de Guinea Equatorial
 Llengua ndowe, vegeu llengua Combe
 Regne Benga o Regne Ndowe, vegeu Corisco